– legendarne japońskie miecze, które według podań posłużyły do zabicia Raijin.

Raikiri Dōsetsu Tachibany 
Pewnego razu, gdy Dōsetsu Tachibana skrył się pod drzewem w celu przeczekania deszczu, w miejsce, w którym stał, uderzył Raijin w postaci błyskawicy. W tym samym momencie Dōsetsu zamachnął się swym mieczem, zwanym , w kierunku nadchodzącego niebezpieczeństwa. Nikt nie był w stanie stwierdzić, czy cięcie doszło celu, lecz z racji tego, że przeżył i doznał jedynie porażenia połowy ciała po świecie rozeszła się pogłoska, że zabił on bóstwo Raijin.

Od tamtego wydarzenia Dōsetsu przemianował swój miecz na .

Yoshitsuna Takemata 
Katana wykuta przez . Jej ostrze dwa razy przecięło bóstwo Raijin, przez co nadano jej nazwę . Yoshitsuna Takemata podarował ją Kenshinowi Uesugi, który to przeciął nim beczkę prochu. Po tym wydarzeniu katana została nazwana .

Artefakty mitologii japońskiej
Mityczne miecze